Ängeby är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Olof Ängeby (1910–1984), svensk i geograf
 Ragnar Ängeby (född 1945), svensk diplomat

Svenska efternamn